Paraves (від  — «поруч, поблизу»,  — «птах») — поширена група динозаврів-теропод, що виникла в пізній юрський період. Крім вимерлих дромеозаврид, троодонтид, анхіорнітид та ін., група також містить Avialae, серед яких понад десять тисяч видів живих птахів. Ранні представники Paraves добре відомі завдяки збільшеному кігтю на другому пальці стопи, який відривався від землі під час ходьби у деяких видів.

Як і інші тероподи, всі Paraves є двоногими, ходять на двох задніх лапах.

Зуби примітивних Paraves були вигнутими і зазубреними, але не клиноподібними, за винятком деяких спеціалізованих видів, таких як Dromaeosaurus albertensis. Зазубрини на передньому краю зубів дромеозавридів і троодонтид були дуже дрібними і тонкими, а на задньому краї були дуже великі і гачкові.

Більшість найперших Paraves груп були м'ясоїдними, хоча відомо, що деякі менші види (особливо серед троодонтид і ранніх Avialae) були всеїдними. Скам'янілості також припускають, що ноги та ступні, покриті пір'ям, були спадковим станом, можливо, виник у Coelurosauria, навіть якщо ця риса пізніше була втрачена у більш розвинених птахів.

Зазвичай Paraves мають довгі крилаті передні кінцівки, хоча вони стали меншими у багатьох нелітаючих видів і деяких вимерлих родовищ, які еволюціонували до польоту. У ранніх формах крила зазвичай мали три великі гнучкі кігтисті пальці. Багато ранніх представників Paraves мали як добре розвинені крила, так і довге пір’я на задніх лапах, які в деяких випадках утворювали другий набір крил. Ці види, найбільш відомий Microraptor gui, часто називають «чотирикрилими динозаврами».

Більшість тероподів ходили торкаючись землі трьома пальцями ніг, але скам'янілі сліди підтверджують, що багато базальних Paraves, включаючи дромеозавридів, троодонтид і деяких ранніх Avialae тримали другий палець ноги над землею. Це називається функціональною дидактилією. Збільшений другий палець ноги мав незвичайно великий вигнутий серпоподібний кіготь. Цей кіготь був особливо великим і сплющеним у хижих евдромеозаврів з великим тілом. Ймовірно розвинені дромеозавриди, як і сучасні хижі птахи, використовували серпоподібні кігті, щоб проколювати і стискати свою жертву, щоб допомогти притиснути її до землі, водночас використовуючи неглибокі помахи крилами та рухи хвоста, щоб стабілізувати себе.

У більш примітивних дромеозавридів і троодонтид лапи не були настільки спеціалізованими, а кігті не були такими великими або гачковими. Це робить імовірним, що ці види спеціалізувалися на меншій здобичі.

Найбільш екстремальні приклади мініатюризації та прогенезу можна знайти в Paraves. Предки Paraves вперше почали зменшуватися в розмірах на початку юрського періоду 200 Ma, і викопні докази показують, що ця лінія теропод розвивала нові адаптації в чотири рази швидше, ніж інші групи динозаврів, і зменшувалася в 160 разів швидше, ніж інші лінії динозаврів зростали. Тернер та ін. (2007) припустили, що екстремальна мініатюризація була родовою для клади, чий спільний предок, за оцінками, мав близько 65 сантиметрів у довжину та 600–700 грамів у масі. У Eumaniraptora і Dromaeosauridae, і Troodontidae пізніше пройшли через чотири незалежні події гігантизму, тричі у дромеозавридів і один раз у троодонтид, тоді як маса тіла продовжувала зменшуватися в багатьох формах у Avialae. Скам'янілості показують, що всі найдавніші представники Paraves, знайдені на сьогодні, починалися як маленькі, тоді як Troodontidae і Dromaeosauridae поступово збільшувалися в розмірах протягом крейдяного періоду.

Paraves — це клада, яка включає всіх динозаврів, які більш тісно пов'язані з птахами, ніж з овірапторозаврами (див. кладограму). Paraves відокремилися від інших манірапторанів ≈ 165 Ma; приблизно 110–90 Ma предки Neornithes (сучасні птахи) відокремилися від інших Paraves. За винятком групи сучасних птахів, не залишилося жодних вцілілих або генетичного матеріалу, тому вся їхня філогенія випливає лише з літопису скам'янілостей. Прототипом скам'янілості є Archaeopteryx, якого було знайдено 11 цілих або часткових екземплярів.

Примітки 

Систематика тварин